Hantu peut désigner :
 Hantu, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Pholcidae ;
 Hantu, un duo d'artistes performers français.

Voir aussi 
 Hantu kapit, une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Pholcidae